

Persone
 Ben MacDougall (1977) – rugbista a 13 australiano
 Duncan MacDougall (1866-1920) – medico statunitense
 Ranald MacDougall (1915-1973) – sceneggiatore e regista statunitense
 Roger MacDougall (1910-1993) – sceneggiatore e commediografo scozzese
 Ted MacDougall (1947) – ex calciatore scozzese

Altro
 Clan MacDougall – clan scozzese